Сула́жгора́ () — топоним.
 Сулажгора — гора в Петрозаводске.
 Сулажгора — район Петрозаводска.